Юрях-Тёрдё — топоним (тип: гидроним) в России якутского происхождения.

 Юрях-Тёрдё — озеро, в приустьевом правобережье р. Хрома, координаты 71°36' 144°56'
 Юрях-Тёрдё — озеро, юго-восточнее оз. Улахан-Хорболох, координаты 63°06' 124°05'
 Юрях-Тёрдё — урочище, на левом берегу р. Куйдусун, координаты 63°21' 143°15'
 Юрях-Тёрдё — урочище, на левом берегу р. Сёрёс, координаты 61°57' 126°04'
 Юрях-Тёрдё — падь, на правом берегу р. Хатынг-Юрях, координаты 63°13' 125°49'
 Юрях-Тёрдё — протока, впадает в оз. Балтысахтах, координаты 70°56' 138°12'
 Юрях-Тёрдё — урочище, на левом берегу верхнего течения р. Тамма, координаты 60°57' 130°23'

См. также 
 Юрях-Огото

Примечания